Wellenreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Wellenreuther (* 1935), deutscher Unternehmer, Mitgründer der SAP
 Hermann Wellenreuther (1941–2021), deutscher Historiker
 Ingo Wellenreuther (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Timon Wellenreuther (* 1995), deutscher Fußballtorhüter